Austria:
 Tux – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Inne:
 Tux – maskotka Linuksa
 Tux – kopalnia magnezytu w Austrii
 TUX – kod ICAO linii lotniczych Tunisair Express
 Tux Paint – program do rysowania
 Tux Racer – gra komputerowa
 Tux Typing – gra komputerowa